Vicente García puede referirse a:

 Vicente García Velcaire  (1593-1650) compositor español del siglo XVII
 Vicente A. García de la Huerta  (1734-1787), poeta y dramaturgo español.
 Manuel del Pópulo Vicente García  (1775-1832), cantante (tenor), compositor, productor de ópera, director de escena y maestro de canto.
 Manuel Vicente García  (1805-1906), cantante de ópera (barítono) español -hijo del anterior.
 Vicente García de Diego  (1878- 1978), folklorista y crítico literario español.
 Vicente García Córdoba  (n. 1880 aprox), político colombiano, gobernador de Cauca entre 1915 y 1918.
 Vicente García González  (1833-1886), militar cubano durante las guerras independentistas cubanas contra España.
 Vicente García Hernández  (1935-), poeta español.
 José Vicente "Chente" García Acosta  (1972-), ciclista español.
 Vicente García  (1983-), cantautor dominicano.
 Vicente García de Mateos  (1988-), ciclista español.